Nickelodeon – amerikai gyerektévé
 és adásváltozatai
 Nickelodeon – ötcentes mozi

Egyértelműsítő lapok